Las siglas ITV pueden referirse a:
 ITV, Inspección técnica de vehículos.
 ITV plc, compañía británica de medios de comunicación.
 ITV, cadena de televisión con sede en Reino Unido.
 ITV1, canal de televisión del Reino Unido.
 ITV Granada, canal de televisión británico que cubre el noroeste de Inglaterra y la Isla de Man.
 ITV Wales & West, canal de televisión de Gales y sudoeste de Inglaterra.
 iTv, acrónimo de televisión interactiva
 ITV Patagonia, canal de televisión con cobertura en la Región de Magallanes, Chile.
 İTV, empresa de radiodifusión pública de Azerbaiyán.
 ITV, inspección técnica de vehículos.
 ITV, premio ecuatoriano
 ITV (Polonia), canal de televisión polaco.
 i-Television (en), emisora de televisión en Matsuyama, Ehime, Japón.